Ли Ён Хо  (; род.  в городе , Южная Корея) — корейский профессиональный игрок (StarCraft), более известный под псевдонимом Flash. Flash является одним из самых успешных игроков за Терран. В настоящее время Ли находится в команде KT и занимает первое место в рейтинге KeSPA. Flash известен идеей раннего апгрейда Голиафов, также известную как «Flash build», для эффективной защиты от Протоссов, который исключает слабость Терран в противостоянии с Карриерами. Ли является первым победителем GOM TV Star Invitational. В 15 лет он стал самым молодым профессиональным игроком, получившим первое место на профессиональном турнире. Возникло противостояние Flash/Jaedong по аналогии Boxer/Yellow, так как они встречались в финалах MSL Season 4, Bacchus OSL и GomTV Star Invitational, которые состоялись в феврале 2008. Jaedong победил со счетом 3-1 в MSL Season 4 и выиграл турнир, однако, Flash выиграл Bacchus OSL и GOM Star Invitational со счетом 2-1. Затем Flash выиграл GSI и Bacchus OSL, в финале которых он встречался со Stork'ом. В сообществе русских фанатов известен также как Сущий или Сущий Макро Терран за выдающие способности в игре на поздних стадиях. Имеет привычку перед началом каждой игры проверять положение клавиатуры на столе с помощью линейки.

В настоящее время Flash является лучшим в команде KT Rolster progaming, так как многие бывшие игроки команды ушли со сцены Старкрафта, например , Reach, Nal_rA, Yellow, Garimto, Sync (сейчас является тренером Flash’а) и Chojja. Однако, в последнее время его выступления в индивидуальных лигах менее удачны чем у Fantasy. В летнем сезоне 2009, Flash совершил рывок и выиграл GomTV Averatec Intel Classic Season 3 не проиграв ни одной игры за всё время и выиграв Iris со счетом 3-1 в финале. На данный момент команда KT возглавляет таблицу.

Основные достижения

Призовые места 
 1 место 2007 GomTV Star Invitational
 1 место 2008 Bacchus OnGameNet Starleague
 2 место 2008 Averatec-Intel Classic Season 1
 3 место 2008 Arena MBCgame Starleague
 1 место 2009 Averatec-Intel Classic Season
 1 место 2009 Asian Indoor Games
 финал 2009 EVER OnGameNet Starleague
 1 место 2010 World Cyber Games Grand Final

Награды KeSPA 
 Открытие года 2007
 Лучший Терран 2007
 Лучший Терран 2009

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Ссылки 
 http://www.sk-gaming.com/player/2570-Flash

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War
Профессиональные игроки в StarCraft II